Klokkesten („Glockenstein“) steht für:
 Klokkesten von Frejlev, Sonnenstein auf Lolland
 Klokkesten von Lyø, Megalithanlage